Arpad (Syrië), een stad in de Syrische oudheid
 Árpád, koning der Hunnen
 De Árpáden, een Hongaarse koningsdynastie